Жутоглави брадаш
 Брадаш (Подујево)